Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните шест места отпадат в „Б“ група.

Класиране 

 Червено знаме (Станке Димитров7) е изваден от групата по средата на втория полусезон, като резултатите му до този момент са зачетени, а на противниците му до края на сезона са присъдени служебни победи с по 3:0.
 1. ОСГ – след началото на сезона отборът на ЦДНА е преименуван на Отбор на Софийския гарнизон;
 2. ВМС – пълно име Военноморски сили;
 3. Сталин – днес град Варна;
 4. Димитрово – днес град Перник;
 5. ДНА – пълно име Дом на народната армия;
 6. ВВС – пълно име Военновъздушни сили;
 7. Станке Димитров – днес град Дупница;
 8. Сборен отбор на Доброволните спортни организации (ДСО), който всъщност е националният отбор на България. Целта е обиграването му за предстоящите квалификации за Световното първенство през 1954 г. След X кръг националният отбор е изваден от „А“ група, като до този момент е изиграл 13 срещи, в които резултатите първоначално се зачитат, но след изваждането му са анулирани. Участието на националния отбор на България в „А“ група засяга директно няколко клуба – ОСГ (София), Ударник (София) и Спартак (София), които са лишени от ключови футболисти, а ОСГ (София) и от треньора си – по това време селекционер на националите. За ОСГ (София) липсата на играчи води до загуба в борбата за титлата с Динамо (София), докато отслабването на отбора на Спартак (София) му коства изпадане в „Б“ група.

Състав на шампиона Динамо (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 Това е единственият сезон на България, в който два от отборите, които започват първенството, не го завършват – националният отбор и „Червено знаме“ (Станке Димитров).
 Това е сезонът с рекорден брой изпадащи отбори. От елита изпадат 6 тима.
 Преди тази година е открит националният стадион „Васил Левски“ и веднага на него започват да се играят срещи от шампионата.
 „ВМС“ не получава медалите си за третото място. Това, което им е връчено, е нещо, което прилича на грамота или диплома.

Класиране „Б“ РФГ 
 Вместо единна „Б“ РФГ се създават пет групи. В „А“ РФГ влизат победителите.

 Софийска група 

 Северозападна група 

 Североизточна група 

 Югоизточна група 

 Югозападна група 

 От „А“ РФГ изпадат Марек (Ст. Димитров), ВВС (София), Строител (София), Спартак (София), Ботев (Пловдив) и Академик (Варна).
 Влизат: Завод 12 (софия), Спартак (Варна), Торпедо (Плевен), Берое (Ст. Загора) и Левски (Кюстендил).

Източници 

 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Bulgarian-Football.com

5